Бусса́к () — французские фамилия и топоним:

Фамилия 
 Буссак, Марсель (1889—1980) — магнат и текстильный фабрикант, основатель компании , партнёр Кристиана Диора при создании его модного дома.
  (1846—1942) — французский архитектор и египтолог.

Топоним 
 Буссак — коммуна в департаменте Аверон.
 Буссак — коммуна в департаменте Крёз.
 Буссак — коммуна в департаменте Ло.
 Буссак — кантон в регионе Лимузен.
 Буссак-Бур — коммуна в регионе Лимузен.